Osoby o tym nazwisku:

 Antoni Pszoniak (1931–2018) – polski aktor
 Barbara Lasocka-Pszoniak (1933–2007) – polska pedagog
 Jakub Pszoniak (ur. 1983) – polski poeta
 Wojciech Pszoniak (1942–2020) – polski aktor